Guiche – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Pyrénées-Atlantiques.
 Guiche – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire.